Ухань-Гринлэнд-Центр (кит.  武汉绿地中心, англ. Wuhan Greenland Center) — 475.6-метровый, 101-этажный небоскрёб, строящийся в городе Ухань, Китай. 

В июне 2011 года архитектурное бюро Эдриана Смита совместно с фирмой Thornton Tomasetti Engineers выиграло тендер на постройку этого здания для компании Greenland Group. Конструкция башни предполагает ряд инноваций для уменьшения энергопотребления. Высота здания в процессе проектирования была увеличена до 636 метров, предполагаемая дата достройки перенесена на 2018 год.

См. также 
 Список самых высоких зданий мира
 Список самых высоких зданий и сооружений в мире
 Крайслер-билдинг
 Бурдж-Халифа
 Лахта центр

Примечания 
http://www.skyscrapercenter.com/building/wuhan-greenland-center/33983
Небоскрёбы Уханя
Небоскрёбы высотой свыше 500 метров
Сверхвысокие строения, находящиеся на стадии строительства